Jobat (krant), een Vlaamse krant, vroeger Job@
 Jobat (India), een plaats in India